Het ATP-toernooi van Miami 2017' (met de officiële naam Miami Open presented by Itaú) werd gespeeld van 22 maart tot en met 2 april 2017. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Miami.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2017 trok 304.643 toeschouwers.

 Enkelspel 
Titelhouder Novak Đoković kon zijn titel niet komen verdedigen, wegens een elleboogblessure. Ook nummer één van de wereld Andy Murray moest vanwege een elleboogblessure forfait geven voor het toernooi.

Het vierde reekshoofd de Zwitser Roger Federer won het toernooi. In de eindstrijd versloeg hij de als vijfde geplaatste Spanjaard Rafael Nadal. Het was zijn derde overwinning op het toernooi, het was tegelijkertijd ook zijn derde sunshine double''.

De als eerste geplaatste Zwitser Stan Wawrinka bereikte de vierde ronde, daarin werd hij uitgeschakeld door het jonge Duitse talent Alexander Zverev.

De Belg David Goffin kreeg als achtste reekshoofd een bye in de eerste ronde. Hij bereikte uiteindelijk de vierde ronde waar hij de duimen moest leggen voor het twaalfde Australische reekshoofd Nick Kyrgios. Vorig jaar bereikte Goffin nog de halve finales.

De Nederlander Robin Haase bereikte de tweede ronde. Daarin verloor hij van 29e reekshoofd Juan Martín del Potro.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 
Titelverdedigers waren de Fransmannen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut, ze waren het tweede reekshoofd en verloren in de tweede ronde van het ongeplaatste duo Brian Baker en Daniel Nestor 

Het als zesde geplaatste Pools-Braziliaanse duo Łukasz Kubot en Marcelo Melo wonnen het toernooi, ze versloegen het ongeplaatste Amerikaanse duo Nicholas Monroe en Jack Sock in twee sets. 

De Nederlander Jean-Julien Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecău bereikten de tweede ronde, daarin werden ze uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaars.

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Statistieken

Baansnelheid 

Bron: Court Pace Index: Tennis court speeds Tennis Warehouse Forum

Bron: Court Speed Index (CPI) of Miami Tennis Warehouse Forum

Miami
ATP-toernooi van Miami